10-й чемпионат мира по бадминтону проходил в 1997 году в Глазго (Шотландия).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

Международные спортивные соревнования в Глазго
Международные соревнования по бадминтону в Великобритании
Чемпионаты мира в Шотландии